A72 kan avse:

 A72 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A72 (motorväg, Frankrike), se Motorvägar i Frankrike
 A72 (motorväg, Tyskland)